Nästasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nästasjön, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun,  (13 ha)
Nästasjön, Småland, sjö i Värnamo kommun,  (1,31 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn